A prova masculina do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi disputada no dia 16 de agosto no Parque Costa Este, em Cingapura.

Medalhistas

Resultados 

Masculino